Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Stan Smith 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Assente
 Wojciech Fibak (quarti di finale)

 Stan Smith (finale)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Mark Cox (secondo turno)
 Cliff Drysdale (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1978